Орхан Памук
 Орхан I
 Орхан Мустафі
 Джемаль Орхан Гейдарович
 Орхан Кемаль 
 Махмут Орхан 
 Ібадов Орхан Ельханович
 Орхан